Hielanman's Umbrella или Highlandman's Umbrella () — является известной достопримечательностью в центре Глазго, Шотландия. Так местные жители прозвали железнодорожный мост со стеклянными стенами, на котором находятся платформы центрального вокзала Глазго по Аргайл-стрит. Он построен в викторианском стиле.

История 
Из-за вынужденного переселения людей во время второго этапа Шотландских огораживаний в 19 веке около , говорящих на шотландском гаэльском, но не на английском языке, приехали в Глазго в поисках работы. По прибытии в город они были размещены в разных районах Глазго. В основном горцы находили работу в сфере бытовых услуг в таких местах, как Park Circus, или в одной из многих отраслей, где бы они могли работать, например, на речных паромах. В течение многих лет горцы продолжали приезжать в Глазго и поддерживали связь, встречаясь под мостом, главным образом, в выходные дни. Благодаря постоянным встречам горцев под этим железнодорожным мостом из-за суровых погодных условий он стал известен как «Hielanman's Umbrella» или «зонт горцев». Во время встреч они делились новостями и сплетнями с родины, а также обсуждали события в городе. 

Эта традиция достигла своего апогея в 1920-х и 1930-х годах и умерла из-за Второй мировой войны и светомаскировки. 

В 1927 было осуществлена передача первого телевизионного сигнала между Лондоном и Центральным вокзалом Глазго.   

Центральный вокзал Глазго и этот мост ремонтировались несколько раз.

Настоящее время 
В 1998 году компания Railtrack (в 2002 г. компания была переименована в Network Rail) отремонтировала мост в соответствии с остальной частью станции: характерные окна в венецианском стиле перестеклили и повесили золотую надпись «Центральный вокзал». Были также предприняты усилия для улучшения рабочих условий, чтобы мотивировать владельцев магазинов вернуться на работу. Для этого были установлены мощные осветительные и вытяжные вентиляторы. Входы с улицы в Центральный вокзал под мостом также были модернизированы. 

В 2001 году под мостом был добавлен новый вход в быстро растущий ночной клуб The Arches и ресторанный комплекс, что привело к заметному увеличению количества пешеходов.

В 2015 году железнодорожный мост, как часть Центрального вокзала Глазго, выиграл премию Scottish Design Award. 

В ноябре 2019 года был объявлен десятилетний план восстановления центра города Глазго, включая план превращения «Hielanman's Umbrella» в светлый и привлекательный вестибюль здания вокзала.

Упоминания в литературе 
Hielanman's Umbrella упоминается в романе Джеки Кей «Трубач» 1998 года: 

Описание моста можно найти и в книге Саймона Дженкинса «Britain's 100 Best Railway Stations» (100 лучших железнодорожных станций Великобритании) 2017 года.

Примечания

Ссылки 
   

Мосты, построенные в 1879 году
Транспортные здания и сооружения Глазго
Мосты Шотландии
Появились в 1879 году в Великобритании